Die Irish League 1965/66 war die 65. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 27. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1965/66
Fußballsaison 1965/66